Donohoe ist der Familienname folgender Personen:

 Alistair Donohoe (* 1995), australischer Radsportler
 Amanda Donohoe (* 1962), britische Schauspielerin
 Brian Donohoe (* 1948), schottischer Politiker
 Hugh Aloysius Donohoe (1905–1987), US-amerikanischer Bischof
 James A. Donohoe (1877–1956), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Paschal Donohoe (* 1974), irischer Politiker
 Peter Donohoe (* 1953), englischer Pianist
 Shelagh Donohoe (* 1965), US-amerikanische Ruderin

Siehe auch:
 Donahue
 Donohue
 Donoghue